Weitenau ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Weitenau (Altusried), Ortsteil des Marktes Altusried, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Weitenau (Steinen), Ortsteil der Gemeinde Steinen, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Weitenau (Gemeinde Scheffau), Katastralgemeinde am Tennengebirge im Salzburger Land
 Weitenauer Bergland (1553), eine naturräumliche Gliederungsregion des Südlichen Kammschwarzwaldes (1552)

Bauwerke:
 Kloster Weitenau, ehemaliges Kloster im Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg